Le terme Hertha peut désigner :

 l'astéroïde (135) Hertha, découvert par Christian Peters ;
 un club de football allemand, le Hertha BSC Berlin ;
 Herta, roman de Fredrika Bremer paru en 1856 ;
 , plusieurs navires de la marine impériale allemande ;
 Hertha, magazine suédois ;
 Herta, une marque d'origine allemande du groupe Nestlé.

Prénom 
Hertha est le prénom de :
 Hertha Töpper (1924 - ), contralto autrichienne ;
 Herta Müller (1953 - ), écrivaine allemande, prix Nobel de littérature en 2009.

Mythologie 
 Herta (mythologie) est une divinité de la mythologie germanique.

Notes et références 

Homonymie de prénom